Marfak es el nombre de dos estrellas distintas en la constelación de Casiopea:

 Theta Cassiopeiae (33 Cassiopeiae), estrella blanca a 137 años luz.
 Mu Cassiopeiae (30 Cassiopeiae), estrella binaria a 24,6 años luz de la Tierra.